|-
|(48251)||2001 TA190|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,117|| align=right|3,29|| align=right|4,085||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48252)||2001 TL212|| align=right|12,0|| align=right|5,167|| align=right|0,020|| align=right|15,55|| align=right|11,75||JUT||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48253)||2001 UK22|| align=right|13,8|| align=right|3,123|| align=right|0,118|| align=right|11,59|| align=right|5,519||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48254)||2001 UE83|| align=right|12,2|| align=right|5,149|| align=right|0,106|| align=right|31,85|| align=right|11,69||JUT||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48255)||2001 VY20|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,094|| align=right|1,44|| align=right|4,549||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48256)||2001 VT39|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,142|| align=right|3,17|| align=right|3,735||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48257)||2001 VE92|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,111|| align=right|14,46|| align=right|4,210||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48258)||2001 WA31|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,054|| align=right|4,59|| align=right|4,039||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48259)||2001 WL40|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,055|| align=right|6,00|| align=right|3,799||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48260)||2001 XM24|| align=right|14,1|| align=right|2,520|| align=right|0,055|| align=right|13,06|| align=right|3,999||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48261)||2001 XT27|| align=right|14,8|| align=right|2,304|| align=right|0,148|| align=right|6,14|| align=right|3,497||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48262)||2001 XL87|| align=right|14,2|| align=right|2,727|| align=right|0,131|| align=right|13,09|| align=right|4,503||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48263)||2001 XX183|| align=right|16,0|| align=right|2,761|| align=right|0,071|| align=right|4,08|| align=right|4,588||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48264)||2001 XB212|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,078|| align=right|4,43|| align=right|3,757||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48265)||2001 YZ15|| align=right|15,0|| align=right|3,240|| align=right|0,146|| align=right|2,21|| align=right|5,830||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48266)||2001 YV117|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,135|| align=right|13,37|| align=right|4,364||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48267)||2001 YA118|| align=right|15,1|| align=right|2,520|| align=right|0,130|| align=right|1,48|| align=right|4,001||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48268)||2002 AK1|| align=right|13,5|| align=right|2,651|| align=right|0,194|| align=right|14,35|| align=right|4,316||MBA||4. januar 2002||Asiago||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(48269)||2002 AX166|| align=right|12,0|| align=right|5,152|| align=right|0,046|| align=right|15,76|| align=right|11,70||JUT||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48270)||2002 CS82|| align=right|15,5|| align=right|2,682|| align=right|0,150|| align=right|2,89|| align=right|4,392||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48271)||2002 CL112|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,145|| align=right|3,60|| align=right|3,536||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48272)||2002 CM139|| align=right|15,0|| align=right|2,888|| align=right|0,030|| align=right|5,64|| align=right|4,908||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48273)||2002 CQ230|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,195|| align=right|4,50|| align=right|3,346||MBA||12. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48274)||2002 CY235|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,179|| align=right|4,98|| align=right|4,417||MBA||10. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(48275)||2002 CY242|| align=right|14,6|| align=right|2,629|| align=right|0,121|| align=right|13,94|| align=right|4,262||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48276)||2002 ED20|| align=right|14,6|| align=right|2,365|| align=right|0,122|| align=right|6,40|| align=right|3,638||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48277)||2002 EQ26|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,115|| align=right|5,59|| align=right|3,719||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48278)||2002 EV69|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,129|| align=right|2,31|| align=right|3,736||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48279)||2002 EK72|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,109|| align=right|3,79|| align=right|4,633||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48280)||2002 EK85|| align=right|14,8|| align=right|3,032|| align=right|0,160|| align=right|5,30|| align=right|5,278||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48281)||2002 EN153|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,173|| align=right|1,39|| align=right|3,672||MBA||15. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48282)||2002 FA22|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,030|| align=right|13,48|| align=right|4,151||MBA||19. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48283)||2002 GN19|| align=right|14,5|| align=right|2,307|| align=right|0,133|| align=right|3,46|| align=right|3,502||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48284)||2002 GD60|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,011|| align=right|1,16|| align=right|4,638||MBA||8. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48285)||2002 GK95|| align=right|14,8|| align=right|2,596|| align=right|0,013|| align=right|10,79|| align=right|4,181||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48286)||2002 GZ96|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,090|| align=right|6,56|| align=right|4,507||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48287)||2002 GE167|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,103|| align=right|6,35|| align=right|3,746||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48288)||2002 HC6|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,064|| align=right|2,58|| align=right|3,605||MBA||17. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48289)||2002 HM15|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,100|| align=right|4,46|| align=right|4,533||MBA||17. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48290)||2002 JH|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,261|| align=right|12,66|| align=right|3,728||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48291)||2002 JQ1|| align=right|16,4|| align=right|2,179|| align=right|0,122|| align=right|1,35|| align=right|3,215||MBA||4. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48292)||2002 JW14|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,062|| align=right|4,39|| align=right|3,854||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48293)||2002 JD52|| align=right|14,2|| align=right|2,294|| align=right|0,231|| align=right|21,94|| align=right|3,475||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48294)||2002 JG131|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,137|| align=right|6,30|| align=right|3,732||MBA||8. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(48295)||2002 KW6|| align=right|14,8|| align=right|2,352|| align=right|0,229|| align=right|23,50|| align=right|3,607||MBA||27. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48296)||2002 LB18|| align=right|13,1|| align=right|3,218|| align=right|0,103|| align=right|18,12|| align=right|5,772||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48297)||2002 LJ24|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,151|| align=right|14,24|| align=right|4,308||MBA||9. junij 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48298)||2002 LL33|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,190|| align=right|6,69|| align=right|4,646||MBA||5. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48299)||2002 LE35|| align=right|14,6|| align=right|2,543|| align=right|0,214|| align=right|9,44|| align=right|4,054||MBA||11. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|48300 Kronk||2002 LG35|| align=right|12,5|| align=right|3,000|| align=right|0,030|| align=right|8,55|| align=right|5,194||MBA||11. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(48301)||2002 LL35|| align=right|14,0|| align=right|2,722|| align=right|0,194|| align=right|13,01|| align=right|4,490||MBA||12. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(48302)||2002 LM36|| align=right|12,4|| align=right|3,170|| align=right|0,083|| align=right|15,32|| align=right|5,644||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48303)||2002 LJ37|| align=right|15,1|| align=right|2,262|| align=right|0,165|| align=right|7,52|| align=right|3,400||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48304)||2002 LL37|| align=right|12,9|| align=right|3,138|| align=right|0,092|| align=right|17,25|| align=right|5,558||MBA||11. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48305)||2002 LS47|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,158|| align=right|13,37|| align=right|4,141||MBA||12. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48306)||2002 LA48|| align=right|14,5|| align=right|2,703|| align=right|0,125|| align=right|14,96|| align=right|4,444||MBA||14. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48307)||2002 LP53|| align=right|13,2|| align=right|3,122|| align=right|0,130|| align=right|14,72|| align=right|5,516||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48308)||2002 LP56|| align=right|14,2|| align=right|2,818|| align=right|0,149|| align=right|7,86|| align=right|4,730||MBA||9. junij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(48309)||2002 LG57|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,086|| align=right|14,13|| align=right|4,429||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48310)||2002 NE1|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,162|| align=right|9,76|| align=right|4,557||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48311)||2002 NF3|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,172|| align=right|1,79|| align=right|5,546||MBA||5. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48312)||2002 NP3|| align=right|14,9|| align=right|2,863|| align=right|0,060|| align=right|1,81|| align=right|4,845||MBA||8. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48313)||2002 ND12|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,228|| align=right|2,35|| align=right|3,598||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48314)||2002 NK13|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,151|| align=right|2,51|| align=right|4,539||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48315)||2002 NX15|| align=right|15,3|| align=right|2,702|| align=right|0,213|| align=right|10,81|| align=right|4,441||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48316)||2002 NQ19|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,123|| align=right|4,30|| align=right|4,094||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48317)||2002 NY20|| align=right|13,4|| align=right|3,164|| align=right|0,160|| align=right|4,81|| align=right|5,626||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48318)||2002 NA22|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,111|| align=right|7,87|| align=right|3,396||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48319)||2002 NR25|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,248|| align=right|9,88|| align=right|4,207||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48320)||2002 NE27|| align=right|15,0|| align=right|2,979|| align=right|0,263|| align=right|1,21|| align=right|5,141||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48321)||2002 NG28|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,280|| align=right|4,49|| align=right|4,113||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48322)||2002 NT32|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,138|| align=right|9,95|| align=right|5,365||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48323)||2002 NN33|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,263|| align=right|5,94|| align=right|3,819||MBA||14. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48324)||2002 NQ40|| align=right|14,4|| align=right|3,153|| align=right|0,200|| align=right|2,38|| align=right|5,598||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48325)||2002 NO42|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,189|| align=right|3,07|| align=right|3,599||MBA||15. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48326)||2002 NE47|| align=right|14,0|| align=right|2,550|| align=right|0,036|| align=right|13,67|| align=right|4,072||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(48327)||2002 NF50|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,226|| align=right|4,52|| align=right|4,267||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(48328)||2002 NN53|| align=right|15,6|| align=right|2,709|| align=right|0,085|| align=right|1,23|| align=right|4,457||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48329)||2002 NA54|| align=right|15,5|| align=right|2,154|| align=right|0,089|| align=right|2,74|| align=right|3,161||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48330)||2002 NA56|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,189|| align=right|5,73|| align=right|4,063||MBA||12. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48331)||2002 NR56|| align=right|14,5|| align=right|3,077|| align=right|0,327|| align=right|3,78|| align=right|5,397||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48332)||2002 OK3|| align=right|14,3|| align=right|2,646|| align=right|0,041|| align=right|9,41|| align=right|4,302||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48333)||2002 OW6|| align=right|12,9|| align=right|3,191|| align=right|0,139|| align=right|12,17|| align=right|5,699||MBA||20. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48334)||2002 OX18|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,198|| align=right|4,00|| align=right|3,524||MBA||19. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48335)||2002 PW1|| align=right|13,5|| align=right|2,584|| align=right|0,149|| align=right|13,53|| align=right|4,153||MBA||4. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48336)||2002 PS6|| align=right|15,6|| align=right|1,961|| align=right|0,096|| align=right|17,51|| align=right|2,746||MBA||6. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48337)||2002 PT6|| align=right|16,1|| align=right|2,631|| align=right|0,133|| align=right|2,42|| align=right|4,266||MBA||5. avgust 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48338)||2002 PV27|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,384|| align=right|6,38|| align=right|4,132||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48339)||2002 PC31|| align=right|13,3|| align=right|3,203|| align=right|0,147|| align=right|4,39|| align=right|5,731||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48340)||2002 PT32|| align=right|15,3|| align=right|2,422|| align=right|0,203|| align=right|2,49|| align=right|3,768||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48341)||2002 PU47|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,177|| align=right|5,40|| align=right|3,329||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48342)||2002 PQ51|| align=right|13,2|| align=right|3,954|| align=right|0,176|| align=right|3,42|| align=right|7,862||HLD||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48343)||2180 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,060|| align=right|0,042|| align=right|8,10|| align=right|5,353||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48344)||2588 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,173|| align=right|6,19|| align=right|3,536||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48345)||2662 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,071|| align=right|8,25|| align=right|3,518||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48346)||3077 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,074|| align=right|14,94|| align=right|4,215||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48347)||3567 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,056|| align=right|7,04|| align=right|3,498||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48348)||4124 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,791|| align=right|0,163|| align=right|9,17|| align=right|4,663||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48349)||4239 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,025|| align=right|0,145|| align=right|11,89|| align=right|5,261||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48350)||6221 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,454|| align=right|0,081|| align=right|6,37|| align=right|3,843||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48351)||6250 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,188|| align=right|0,067|| align=right|3,81|| align=right|3,235||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48352)||6320 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,007|| align=right|0,079|| align=right|8,62|| align=right|5,215||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48353)||6616 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,807|| align=right|0,100|| align=right|1,94|| align=right|4,703||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48354)||1291 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,136|| align=right|11,72|| align=right|4,295||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48355)||2184 T-1|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,073|| align=right|6,82|| align=right|3,726||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48356)||3118 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,210|| align=right|11,82|| align=right|4,151||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48357)||1013 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,187|| align=right|2,77|| align=right|3,221||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48358)||1187 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,248|| align=right|3,36|| align=right|4,149||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48359)||1219 T-2|| align=right|17,9|| align=right|2,187|| align=right|0,143|| align=right|2,44|| align=right|3,234||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48360)||1262 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,199|| align=right|0,160|| align=right|5,07|| align=right|3,261||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48361)||2022 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,119|| align=right|6,91|| align=right|3,644||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48362)||2184 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,365|| align=right|0,217|| align=right|2,60|| align=right|3,637||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48363)||2192 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,172|| align=right|7,38|| align=right|3,636||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48364)||3096 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,107|| align=right|6,72|| align=right|3,645||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48365)||3106 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,592|| align=right|0,180|| align=right|13,80|| align=right|4,173||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48366)||3284 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,191|| align=right|5,39|| align=right|3,665||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48367)||4127 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,096|| align=right|8,42|| align=right|3,630||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48368)||4141 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,571|| align=right|0,151|| align=right|5,62|| align=right|4,121||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48369)||4153 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,868|| align=right|0,061|| align=right|2,81|| align=right|4,857||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48370)||1056 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,609|| align=right|0,223|| align=right|7,83|| align=right|4,212||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48371)||1173 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,138|| align=right|9,05|| align=right|4,195||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48372)||1182 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,964|| align=right|0,022|| align=right|8,57|| align=right|5,102||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|48373 Gorgythion||2161 T-3|| align=right|12,1|| align=right|5,158|| align=right|0,008|| align=right|27,41|| align=right|11,72||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48374)||2583 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,147|| align=right|12,63|| align=right|4,203||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48375)||3320 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,128|| align=right|2,06|| align=right|4,146||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48376)||4044 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,346|| align=right|0,066|| align=right|6,55|| align=right|3,592||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48377)||4047 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,256|| align=right|5,85|| align=right|3,603||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48378)||4241 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,192|| align=right|5,78|| align=right|3,631||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48379)||4672 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,141|| align=right|5,05|| align=right|4,245||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48380)||5622 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,532|| align=right|0,056|| align=right|10,80|| align=right|4,029||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48381)||1977 SU3|| align=right|14,6|| align=right|1,968|| align=right|0,104|| align=right|23,27|| align=right|2,761||MBA||17. september 1977||Observatorij Siding Spring||A. Boattini; G. Forti
|-
|(48382)||1978 UC6|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,112|| align=right|2,79|| align=right|3,394||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(48383)||1978 VH7|| align=right|14,7|| align=right|2,272|| align=right|0,180|| align=right|5,87|| align=right|3,424||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48384)||1978 VQ8|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,128|| align=right|4,39|| align=right|4,152||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48385)||1978 VH9|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,236|| align=right|5,01|| align=right|4,077||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48386)||1979 MQ1|| align=right|14,2|| align=right|2,682|| align=right|0,136|| align=right|12,31|| align=right|4,392||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48387)||1979 MM2|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,108|| align=right|5,65|| align=right|3,737||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48388)||1979 MZ5|| align=right|15,5|| align=right|2,713|| align=right|0,163|| align=right|2,94|| align=right|4,467||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48389)||1979 MV8|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,174|| align=right|5,78|| align=right|3,790||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48390)||1979 ON1|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,120|| align=right|6,17|| align=right|5,577||MBA||24. julij 1979||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(48391)||1981 DH2|| align=right|14,8|| align=right|2,775|| align=right|0,154|| align=right|12,56|| align=right|4,623||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48392)||1981 DV2|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,303|| align=right|22,38|| align=right|3,766||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48393)||1981 EB5|| align=right|14,4|| align=right|2,796|| align=right|0,087|| align=right|7,97|| align=right|4,674||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48394)||1981 EP9|| align=right|15,1|| align=right|2,431|| align=right|0,124|| align=right|5,15|| align=right|3,789||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48395)||1981 ES11|| align=right|15,9|| align=right|2,478|| align=right|0,150|| align=right|4,58|| align=right|3,901||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48396)||1981 EP14|| align=right|15,1|| align=right|2,225|| align=right|0,130|| align=right|5,22|| align=right|3,318||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48397)||1981 EL16|| align=right|14,7|| align=right|2,203|| align=right|0,132|| align=right|7,08|| align=right|3,270||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48398)||1981 EN19|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,161|| align=right|3,49|| align=right|4,535||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48399)||1981 EA21|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,046|| align=right|0,82|| align=right|4,698||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48400)||1981 EZ21|| align=right|14,6|| align=right|2,838|| align=right|0,042|| align=right|1,54|| align=right|4,781||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48401)||1981 EW27|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,212|| align=right|7,67|| align=right|4,599||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48402)||1981 EH28|| align=right|15,2|| align=right|2,450|| align=right|0,071|| align=right|2,32|| align=right|3,834||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48403)||1981 EP41|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,173|| align=right|2,47|| align=right|3,775||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48404)||1981 EQ41|| align=right|14,2|| align=right|2,803|| align=right|0,102|| align=right|4,89|| align=right|4,692||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48405)||1981 EQ46|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,139|| align=right|4,08|| align=right|4,672||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48406)||1981 EQ47|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,154|| align=right|1,66|| align=right|3,787||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48407)||1981 QL2|| align=right|15,3|| align=right|2,267|| align=right|0,191|| align=right|5,78|| align=right|3,412||MBA||27. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48408)||1982 VN2|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,185|| align=right|12,29|| align=right|4,060||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(48409)||1984 SL5|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,288|| align=right|13,18|| align=right|4,381||MBA||27. september 1984||Observatorij Palomar||D. Padgett
|-
|(48410)||1985 QJ5|| align=right|13,2|| align=right|3,196|| align=right|0,189|| align=right|12,58|| align=right|5,714||MBA||23. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(48411)||1985 RB3|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,323|| align=right|5,36|| align=right|4,124||MBA||5. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48412)||1986 QN1|| align=right|12,9|| align=right|2,986|| align=right|0,119|| align=right|13,43|| align=right|5,158||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48413)||1986 TB7|| align=right|13,3|| align=right|2,994|| align=right|0,130|| align=right|9,83|| align=right|5,180||MBA||9. oktober 1986||PiwNica||M. Antal
|-
|(48414)||1987 OS|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,135|| align=right|7,09|| align=right|3,627||MBA||19. julij 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|48415 Dehio||1987 QT|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,221|| align=right|8,34|| align=right|3,674||MBA||21. avgust 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48416)||1988 BM2|| align=right|13,2|| align=right|2,938|| align=right|0,244|| align=right|16,67|| align=right|5,034||MBA||24. januar 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(48417)||1988 CQ2|| align=right|14,1|| align=right|3,038|| align=right|0,245|| align=right|3,23|| align=right|5,295||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48418)||1988 EA1|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,229|| align=right|12,85|| align=right|4,230||MBA||13. marec 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(48419)||1988 RB5|| align=right|14,2|| align=right|2,287|| align=right|0,108|| align=right|7,24|| align=right|3,458||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48420)||1988 RN5|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,161|| align=right|2,32|| align=right|4,510||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48421)||1988 VF|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,262|| align=right|6,37|| align=right|3,426||MBA||3. november 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|48422 Schrade||1988 VN7|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,171|| align=right|8,19|| align=right|3,479||MBA||3. november 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48423)||1988 WA|| align=right|13,4|| align=right|2,341|| align=right|0,180|| align=right|13,54|| align=right|3,581||MBA||17. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|48424 Souchay||1988 XW4|| align=right|13,9|| align=right|2,878|| align=right|0,054|| align=right|1,57|| align=right|4,882||MBA||5. december 1988||Kiso||T. Nakamura
|-
|48425 Tischendorf||1989 CB6|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,140|| align=right|2,27|| align=right|3,701||MBA||2. februar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48426)||1989 EV2|| align=right|15,0|| align=right|2,367|| align=right|0,076|| align=right|5,96|| align=right|3,642||MBA||2. marec 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48427)||1989 SZ2|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,183|| align=right|10,90|| align=right|4,179||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48428)||1989 SV5|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,185|| align=right|6,29|| align=right|4,117||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48429)||1989 SK10|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,177|| align=right|0,62|| align=right|4,227||MBA||28. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48430)||1989 TQ3|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,116|| align=right|13,87|| align=right|4,273||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48431)||1989 TV5|| align=right|15,0|| align=right|2,661|| align=right|0,313|| align=right|7,14|| align=right|4,339||MBA||2. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(48432)||1989 TM6|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,071|| align=right|4,35|| align=right|4,379||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48433)||1989 US1|| align=right|13,4|| align=right|2,636|| align=right|0,237|| align=right|13,90|| align=right|4,279||MBA||29. oktober 1989||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|48434 Maxbeckmann||1989 UN7|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,083|| align=right|1,79|| align=right|4,333||MBA||23. oktober 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|48435 Jaspers||1989 UR7|| align=right|15,2|| align=right|2,748|| align=right|0,146|| align=right|9,11|| align=right|4,554||MBA||23. oktober 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48436)||1989 VK|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,311|| align=right|3,10|| align=right|4,244||MBA||2. november 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(48437)||1989 VM1|| align=right|16,9|| align=right|2,202|| align=right|0,176|| align=right|5,82|| align=right|3,268||MBA||3. november 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48438)||1989 WJ2|| align=right|10,2|| align=right|5,106|| align=right|0,033|| align=right|31,45|| align=right|11,54||JUT||21. november 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48439)||1989 WR2|| align=right|13,0|| align=right|2,683|| align=right|0,243|| align=right|13,29|| align=right|4,395||MBA||20. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48440)||1989 YO2|| align=right|15,2|| align=right|2,237|| align=right|0,140|| align=right|6,61|| align=right|3,345||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48441)||1990 ET1|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,123|| align=right|5,46|| align=right|3,417||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48442)||1990 GF|| align=right|14,7|| align=right|2,869|| align=right|0,069|| align=right|1,02|| align=right|4,859||MBA||15. april 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48443)||1990 HY5|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,133|| align=right|2,09|| align=right|3,726||MBA||29. april 1990||Observatorij Siding Spring||A. Zytkow; M. J. Irwin
|-
|(48444)||1990 QQ7|| align=right|13,4|| align=right|3,179|| align=right|0,083|| align=right|10,38|| align=right|5,668||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48445)||1990 QX7|| align=right|14,1|| align=right|3,219|| align=right|0,165|| align=right|1,81|| align=right|5,776||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48446)||1990 RB1|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,213|| align=right|10,53|| align=right|5,647||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(48447)||1990 TK2|| align=right|12,9|| align=right|3,212|| align=right|0,071|| align=right|15,53|| align=right|5,757||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48448)||1990 WR2|| align=right|13,6|| align=right|2,542|| align=right|0,252|| align=right|9,00|| align=right|4,051||MBA||21. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48449)||1991 EK4|| align=right|15,6|| align=right|2,149|| align=right|0,080|| align=right|2,84|| align=right|3,150||MBA||12. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48450)||1991 NA|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,331|| align=right|11,76|| align=right|3,682||MBA||7. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(48451)||1991 PC3|| align=right|13,4|| align=right|3,082|| align=right|0,094|| align=right|13,19|| align=right|5,411||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48452)||1991 PH7|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,242|| align=right|2,62|| align=right|3,558||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48453)||1991 PT9|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,218|| align=right|24,75|| align=right|3,458||MBA||13. avgust 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(48454)||1991 PP12|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,243|| align=right|1,87|| align=right|3,583||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(48455)||1991 PK13|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,211|| align=right|6,54|| align=right|3,602||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|48456 Wilhelmwien||1991 RG3|| align=right|13,8|| align=right|3,044|| align=right|0,088|| align=right|19,48|| align=right|5,311||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48457)||1991 RO3|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,076|| align=right|6,30|| align=right|3,576||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|48458 Merian||1991 RG5|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,136|| align=right|11,78|| align=right|5,528||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48459)||1991 RO5|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,164|| align=right|6,54|| align=right|3,544||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(48460)||1991 RH6|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,157|| align=right|6,86|| align=right|3,659||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(48461)||1991 RN6|| align=right|15,5|| align=right|2,335|| align=right|0,245|| align=right|10,35|| align=right|3,567||MBA||7. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. Cohen
|-
|(48462)||1991 RT6|| align=right|12,4|| align=right|3,171|| align=right|0,086|| align=right|20,22|| align=right|5,646||MBA||3. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48463)||1991 RH14|| align=right|14,4|| align=right|2,340|| align=right|0,075|| align=right|6,56|| align=right|3,578||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(48464)||1991 RA17|| align=right|14,9|| align=right|2,302|| align=right|0,161|| align=right|7,25|| align=right|3,492||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(48465)||1991 RS20|| align=right|12,6|| align=right|2,930|| align=right|0,100|| align=right|3,11|| align=right|5,016||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(48466)||1991 RY29|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,149|| align=right|6,02|| align=right|3,477||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(48467)||1991 SB1|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,137|| align=right|7,34|| align=right|3,583||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48468)||1991 SS1|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,369|| align=right|5,75|| align=right|3,650||MBA||29. september 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48469)||1991 TQ1|| align=right|13,5|| align=right|2,329|| align=right|0,218|| align=right|24,67|| align=right|3,554||MBA||10. oktober 1991||Observatorij Palomar||J. Alu
|-
|(48470)||1991 TC2|| align=right|14,8|| align=right|1,922|| align=right|0,120|| align=right|24,98|| align=right|2,663||MBA||10. oktober 1991||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(48471)||1991 TV2|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,179|| align=right|8,21|| align=right|3,771||MBA||7. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|48472 Mössbauer||1991 TJ6|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,063|| align=right|5,26|| align=right|3,545||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48473)||1991 TU9|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,161|| align=right|3,28|| align=right|3,659||MBA||6. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48474)||1991 UR|| align=right|14,3|| align=right|2,320|| align=right|0,129|| align=right|6,93|| align=right|3,532||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48475)||1991 UD2|| align=right|12,5|| align=right|3,044|| align=right|0,057|| align=right|11,37|| align=right|5,310||MBA||29. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48476)||1991 UP3|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,204|| align=right|3,21|| align=right|3,600||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48477)||1991 VV|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,209|| align=right|23,63|| align=right|3,566||MBA||2. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(48478)||1991 VF3|| align=right|14,8|| align=right|2,425|| align=right|0,234|| align=right|15,80|| align=right|3,776||MBA||3. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(48479)||1991 XF|| align=right|15,0|| align=right|2,402|| align=right|0,226|| align=right|6,40|| align=right|3,723||MBA||4. december 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|48480 Falk||1991 YK1|| align=right|13,9|| align=right|3,181|| align=right|0,163|| align=right|8,46|| align=right|5,672||MBA||28. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48481)||1992 BZ3|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,118|| align=right|7,35|| align=right|3,664||MBA||28. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48482)||1992 CN|| align=right|13,8|| align=right|3,163|| align=right|0,113|| align=right|6,12|| align=right|5,624||MBA||5. februar 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(48483)||1992 CB3|| align=right|14,8|| align=right|2,466|| align=right|0,090|| align=right|4,58|| align=right|3,871||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48484)||1992 ET1|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,122|| align=right|7,34|| align=right|4,380||MBA||11. marec 1992||Kitt Peak||A. Dunn
|-
|(48485)||1992 EX4|| align=right|14,5|| align=right|2,586|| align=right|0,102|| align=right|14,21|| align=right|4,157||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(48486)||1992 EG5|| align=right|16,1|| align=right|2,469|| align=right|0,148|| align=right|4,65|| align=right|3,879||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(48487)||1992 EY5|| align=right|13,9|| align=right|2,540|| align=right|0,096|| align=right|14,14|| align=right|4,048||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(48488)||1992 EN12|| align=right|14,7|| align=right|2,556|| align=right|0,075|| align=right|3,09|| align=right|4,085||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(48489)||1992 EZ28|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,124|| align=right|13,41|| align=right|4,096||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(48490)||1992 GD4|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,137|| align=right|6,67|| align=right|4,110||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48491)||1992 HG5|| align=right|13,0|| align=right|3,130|| align=right|0,161|| align=right|17,02|| align=right|5,538||MBA||24. april 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48492)||1992 SS17|| align=right|14,2|| align=right|2,938|| align=right|0,029|| align=right|1,70|| align=right|5,034||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48493)||1992 WG|| align=right|13,7|| align=right|3,035|| align=right|0,137|| align=right|12,41|| align=right|5,286||MBA||16. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48494)||1992 WM|| align=right|14,2|| align=right|2,281|| align=right|0,078|| align=right|7,56|| align=right|3,444||MBA||16. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48495)||1993 BB|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,140|| align=right|5,80|| align=right|3,484||MBA||16. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(48496)||1993 BM3|| align=right|15,3|| align=right|2,335|| align=right|0,059|| align=right|6,57|| align=right|3,567||MBA||26. januar 1993||Kitt Peak||T. J. Balonek
|-
|(48497)||1993 BQ5|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,145|| align=right|2,29|| align=right|3,721||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48498)||1993 BS6|| align=right|12,3|| align=right|3,183|| align=right|0,148|| align=right|18,98|| align=right|5,677||MBA||30. januar 1993||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(48499)||1993 BV7|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,029|| align=right|3,43|| align=right|5,367||MBA||23. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48500)||1993 DU2|| align=right|14,4|| align=right|3,090|| align=right|0,117|| align=right|4,88|| align=right|5,430||MBA||20. februar 1993||Caussols||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov